CORBA (обычно произносится [ко́рба], иногда жарг. [ко́бра];  — общая архитектура брокера объектных запросов; типовая архитектура опосредованных запросов к объектам) — технологический стандарт написания распределённых приложений, продвигаемый консорциумом (рабочей группой) OMG и соответствующая ему информационная технология. CORBA обеспечивает взаимодействие между системами, работающих под разными операционными системами, написанными на разных языках программирования и запущенных на разном вычислительном оборудовании. CORBA использует объектно-ориентированную модель, хотя системы, использующие CORBA, не обязательно должны быть объектно-ориентированными. CORBA — это пример парадигмы распределенной объектной системы.

Назначение CORBA 
Технология CORBA создана для поддержки разработки и развёртывания сложных объектно-ориентированных прикладных систем.

CORBA является механизмом в программном обеспечении для осуществления интеграции изолированных систем, который даёт возможность программам, написанным на разных языках программирования, работающим в разных узлах сети, взаимодействовать друг с другом так же просто, как если бы они находились в адресном пространстве одного процесса.

Общий обзор 
Спецификация CORBA предписывает объединение программного кода в объект, который должен содержать информацию о функциональности кода и интерфейсах доступа. Готовые объекты могут вызываться из других программ (или объектов спецификации CORBA), расположенных в сети.

Спецификация CORBA использует язык описания интерфейсов (OMG IDL) для определения интерфейсов взаимодействия объектов с внешним миром, она описывает правила отображения из IDL в язык, используемый разработчиком CORBA-объекта.

Стандартизованы отображения для Ада, Си, C++, Lisp, Smalltalk, Java, Кобол, Object Pascal, ПЛ/1 и Python. Также существуют нестандартные отображения на языки Perl, Visual Basic, Ruby и Tcl, реализованные средствами ORB, написанными для этих языков.

Ключевые понятия технологии 
Ниже описаны некоторые из наиболее важных возможностей, предлагаемых CORBA для обеспечения связи между распределенными объектами.

Объекты по ссылке 
Ссылка на объект указывается с использованием  (URL), адрес объекта устанавливается аналогично поиску адресов в системе доменных имен (DNS)), либо передается в качестве параметра метода во время вызова. Ссылки на объекты - это легковесные объекты, соответствующие интерфейсу реального объекта (удаленного или локального). Вызов метода по ссылке приводит к последующим вызовам ORB и блокировке потока в ожидании ответа, успеха или неудачи. Параметры, возвращаемые данные (если есть) и данные об исключениях маршалируются внутри ORB в соответствии с местным языком и отображением ОС.

Данные по значению 
Язык определения интерфейса (Interface Definition Language, IDL) CORBA обеспечивает определение межобъектной связи, не зависящее от языка и ОС. Объекты CORBA передаются по ссылке, а данные (целые числа, числа с двойной точностью, структуры, перечисления и т. l.) передаются по значению. Комбинация объектов по ссылке и данных по значению обеспечивает средства для принудительной типизации данных при компиляции клиентов и серверов, сохраняя при этом гибкость, частной реализации ПО для каждого из коммуницирующих посредством CORBA программных компонент.

Объекты по значению 
Помимо удалённых объектов в CORBA 3.0 определено понятие объект по значению. Это определение сделано совместимым с RMI-IIOP. Код методов таких объектов по умолчанию выполняется локально. Если объект по значению был получен с удалённой стороны, то необходимый код должен либо быть заранее известен обеим сторонам, либо быть динамически загружен. Чтобы это было возможно, запись, определяющая такой объект, содержит поле Code Base — список URL, откуда может быть загружен код.

У объекта по значению могут также быть и удалённые методы, поля, которые передаются вместе с самим объектом. Поля, в свою очередь также могут быть такими объектами, формируя таким образом списки, деревья или произвольные графы. Объекты по значению могут иметь иерархию классов, включая абстрактные и множественное наследование.

Компонентная модель CORBA (CCM) 
Компонентная модель CORBA (CCM) — недавнее дополнение к семейству определений CORBA.

CCM была введена начиная с CORBA 3.0 и описывает стандартный каркас приложения для компонент CORBA. CCM построено под сильным влиянием Enterprise JavaBeans (EJB) и фактически является его независимым от языка расширением. CCM предоставляет абстракцию сущностей, которые могут предоставлять и получать сервисы через чётко определённые именованные интерфейсы, порты.

Модель CCM предоставляет контейнер компонентов, в котором могут поставляться программные компоненты. Контейнер предоставляет набор служб, которые может использовать компонент. Эти службы включают (но не ограничены) службу уведомления, авторизации, персистентности и управления транзакциями. Это наиболее часто используемые распределённым приложением службы. Перенося реализацию этих сервисов от необходимости реализации самим приложением в функциональность контейнера приложения, можно значительно снизить сложность реализации собственно компонентов.

Общий протокол межброкерного взаимодействия (GIOP) 
GIOP (General Inter-ORB Protocol) — абстрактный протокол в стандарте CORBA, обеспечивающий интероперабельность брокеров. Стандарты, связанные с протоколом выпускает Object Management Group (OMG). Архитектура GIOP включает несколько конкретных протоколов:

 Internet InterORB Protocol (IIOP) (Межброкерный протокол для Интернет) — протокол для организации взаимодействия между различными брокерами, опубликованный консорциумом OMG. IIOP используется GIOP в среде интернет, и обеспечивает отображение сообщений между GIOP и слоем TCP/IP.
 SSL InterORB Protocol (SSLIOP) — IIOP поверх SSL, поддерживаются шифрование и аутентификация.
 HyperText InterORB Protocol (HTIOP) — IIOP поверх HTTP.

Ссылка на объект (Corba Location) 
CorbaLoc () — является строковой ссылкой на объект технологии CORBA, подобной URL.

Все реализации CORBA должны поддерживать как минимум два варианта OMG URL: corbaloc: и corbaname:. Их назначение в том, чтобы предоставить человеку способ читать и править ссылку, посредством которой можно получить ссылку на объект CORBA.

Пример corbaloc:

 corbaloc::160.45.110.41:38693/StandardNS/NameServer-POA/_root

Реализация CORBA может предоставлять поддержку форматов "http: ", "ftp: " и "file: ". Назначение этих форматов в том, чтобы указать способ, откуда взять строковое представление ссылки на объект CORBA.

Список брокеров (CORBA ORBs) 
 Borland Enterprise Server, VisiBroker Ed. — CORBA 2.6-совместимый коммерческий ORB от Borland, поддерживает Java и C++.
 MICO — свободный (LGPL) ORB с поддержкой C++.
 omniORB — свободный (LGPL) ORB для C++ и Python.
 ORBit2 — свободный (LGPL) ORB для C, C++ и Python.
 JacORB — свободный (LGPL) ORB, написан на Java.
 TAO — The ACE ORB, открытый ORB для C++.
 Orbacus — коммерческий ORB для C++, Java от IONA Technologies.
 Orbix — коммерческий ORB от IONA Technologies.
 PolyORB — ORB от AdaCore для языка программирования Ada. Есть как свободная, так и коммерческая версии.

См. также 
 Internet Communications Engine
 ILU
 Component Object Model

Примечания

Ссылки 
 OMG CORBA 3
 Официальный сайт CORBA

CORBA
Объектно-ориентированное программирование
Объектные модели